Gaszenie – walka z ogniem
 Gaszenie wapna – proces otrzymywania wodorotlenku wapnia
 Gaszenie – proces tłumienia wielokrotnych wyładowań w licznikach promieniowania jonizującego